Aspekt (lat. aspectus: pogled) može značiti:
 aspekt je pojavni oblik čega (na primjer različiti aspekti zaštite okoliša).
 aspekt je gledište s kojega se promatra, istražuje ili raščlanjuje neki predmet, proces ili pojava (motrište, stajalište). Primjenom različitih aspekata na isto područje stvarnosti ono postaje predmetom različitih znanstvenih grana; tako, na primjer, neki jezik postaje predmetom fonetike, morfologije ili sintakse, prema tome je li naš aspekt usmjeren na glasove, oblike ili strukturu jezika.
 aspekt (jezikoslovlje), u jezikoslovlju ili lingvistici, u užem smislu je način izražavanja svršenosti i nesvršenosti glagolske radnje a u širemu smislu je radnja izražena glagolom promatrana u njezinu vršenju (nesvršeni aspekt) ili u njezinu izvršenju (svršeni aspekt). 
 aspekt (astronomija), u astronomiji, je prividan položaj nebeskog tijela u Sunčevu sustavu, u odnosu na Sunce i Zemlju: konjunkcija (tijelo je u smjeru Sunca, donja konjunkcija bliže, a gornja dalje od Sunca), opozicija (tijelo nasuprot Suncu), kvadratura (od Sunca odmaknuto za pravi kut, može biti istočna i zapadna kvadratura).
 aspekt (astrologija) ili kut planeta, u astrologiji, je kut između dvaju planeta (uključujući nebeska tijela, Sunce i Mjesec) promatran sa Zemlje, te između planeta i određenih zvijezda stajačica, odnosno uzlaznih ili silaznih Mjesečevih čvorova.

Izvori